Le nom Iredell peut désigner :
 le comté d'Iredell, en Caroline du Nord
 Iredell (Texas)